Anostomoides är ett släkte av fiskar. Anostomoides ingår i familjen Anostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Anostomoides